Овечково — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Жижицкой волости.

История 
Деревня впервые упоминается под названием Овечкина на топографической карте Фёдора Шуберта, изданной в 1861 году.

В списке населённых мест Псковской губернии за 1885 год значится деревня Овечково (№ 13461). Располагалась при ручье в 37 верстах от уездного города. Входила в состав Плотиченской волости Торопецкого уезда. Имела 3 двора и 15 жителей.

На карте РККА 1923—1941 годов обозначена деревня Овечкина. Имела 19 дворов.

География 
Расположена в 14 км к северо-западу от волостного центра, деревни Жижица.

Население

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района